Gigantopora är ett släkte av mossdjur. Gigantopora ingår i familjen Gigantoporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Gigantopora